Трёхверши́нная, также пишется как Трехвершинная — топоним в России.

 Трехвершинная — гора, в центральной части хребта Тумрок, Камчатский край 55°02' с. ш. 160°13' в. д., код ГКГН 0678670
 Трехвершинная — гора, восточнее хр. Мевачан, между р. Правый Ул и р. Средний Ул, Хабаровский край 54°02’с. ш. 139°50’ в. д., код ГКГН 0549719

Чукотский автономный округ 
 Трехвершинная — гора, в левобережье р. Вульвывеем, координаты 67°13' с. ш. 178°08' в. д., код ГКГН 786370.
 Трехвершинная — гора, в южном отроге Остроконечных гор, координаты 67°41' с. ш. 178°31' в. д., код ГКГН 516783.
 Трехвершинная — гора, южнее г. Обзорная, координаты 65°55' с. ш. 176°24' в. д., код ГКГН 766433.
 Трехвершинная — гора, на востоке гор Кытрынегти, координаты 62°43' с. ш. 177°13' в. д., код ГКГН 766623.
 Трехвершинная — гора, юго-западнее г. Обрывистая, координаты 67°21' с. ш. 175°41' в. д., код ГКГН 768534.
 Трёхвершинная — гора, в юго-восточной части Щучьего хребта, в горах Талявэнайтынуп, координаты 65°24' с. ш. 170°03' в. д., код ГКГН 764046.

См. также 
 Трёхглавая
 Трёхвершиный